Příjmení Vobořil nosí více významných osobností:

 Helena Vobořilová (1929–???) – česká a československá politička
 Jindřich Vobořil (rozcestník) – více osob
 Miroslav Vobořil (* 1966) – český skladatel filmové a scénické hudby, hudební producent a majitel nahrávacího studia v Hořicích

 Jiřina Němcová roz. Vobořilová (* 1937) – československá atletka

Externí odkazy